Zawody pływackie w konkurencji 400 metrów stylem dowolnym mężczyzn odbyły się 12 sierpnia na pływalni Aquatic Center of Thammasat University w Bangkoku.

Złoto wywalczył Drogos Coman. Srebro zdobył Michael Patrick Clueh. Brązowy medal przypadł reprezentantowi Rosji Jurij Priłukowowi 

Drogos Coman wynikiem 3:48.29 pobił rekord uniwersjady

Linki zewnętrzne 
Strona FISU

Pływanie na Letniej Uniwersjadzie 2007